Johan Schultz kan syfta på:

 Johan Schultz (bildhuggare), tysk-svensk bildhuggare i Början av 1700-talet
 Johan Schultz (författare) (1839–1869), svensk författare och schackexpert